

Patronyme 

 Pierre Chagnon (1893-1957), compositeur français ;
 Vincent-F. Chagnon (1915-1999) homme politique français ;
 André Chagnon (1928-2022), homme d'affaires et philanthrope québécois ;
 Napoléon Chagnon (1938-2019) anthropologue américain ;
 Jacques Chagnon (1952-), homme politique québécois ;
 Pierre Chagnon (1957-) acteur québécois ;
 Joëlle Chagnon (?-) chroniqueuse radio québécoise ;
 Patricia Chagnon (1963-), personnalité politique française et députée européenne.

Toponyme 

 Chagnon, commune française du département de la Loire.